

Personnalités 

 Fumio Kishida (né en 1957), homme d'État japonais, Premier ministre ;
 Kunio Kishida (1890-1954), dramaturge, romancier et critique littéraire japonais ;
 Kyōko Kishida (1930-2006), actrice japonaise et écrivaine de livres pour enfants ;
 Kyūkichi Kishida (1888-1968), zoologiste japonais ;
 Mitsugi Kishida (1916-1988), photographe japonais ;
 Rio Kishida (1946-2003), metteuse en scène et scénariste japonaise ;
 Ryūsei Kishida (1891-1929), peintre japonais ;
 Shin Kishida (1939-1982), acteur japonais ;
 Toshiko Kishida (1863-1901), écrivaine, calligraphe, enseignante et féministe japonaise.

Politique 
 Gouvernement Kishida I, gouvernement du Japon du 4 octobre au 10 novembre 2021, du nom de Fumio Kishida ;
 Gouvernement Kishida II, gouvernement du Japon à partir du 10 novembre 2021.

Prix littéraires 
 Prix Kunio Kishida, prix théâtral pour jeunes dramaturges, en mémoire de Kunio Kishida.